«Дівчина за склом» (тур. Camdaki Kız) — турецький телесеріал 2021 року у жанрі драми, мелодрами, психології та створений компанією OGM Pictures. В головних ролях — Бурджу Бириджик, Фейяз Шеріфоглу, Еніс Арікан, Джихангір Джейхан, Нур Сюрер.

Перша серія вийшла в ефір 8 квітня 2021 року.

Серіал має 2 сезони. Завершився 47-м епізодом, який вийшов у ефір 16 червня 2022 року.

Серіал продовжений на 3 сезон, який вийшов у ефір 15 вересня 2022 року.

Режисер серіалу — Надім Гюч.

Сценарист серіалу — Седа Алтайлі Тургутлу, Єшим Аслан.

Серіал є адаптацією за однойменного роману Гюльсерен Будайджиоглу.

Сюжет 
Налан — єдина дитина Феріде та Аділя. Навчаючись на архітектора, Налан починає працювати над проектом готелю і знайомиться з власником мережі готелів і спадкоємцем Седатом Короглу. Між молодими людьми спалахують почуття, вони щасливі і збираються побратися, але несподівано випливають таємниці їх сімей.

Актори та ролі

Сезони

Рейтинги серій

Нагороди

Примітки

Посилання 

 Дівчина за склом на сайті Kanal D
 
 
 
 

Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали 2021